Příjmení Milutinović nosí více významných osobností:

 Bora Milutinović (* 1944) – srbský fotbalista
 Milan Milutinović (* 1942) – srbský politik
 Miloš Milutinović (1933–2003) – jugoslávský fotbalista
 Sima Milutinović Sarajlija (1791–1847) – srbský spisovatel
 Zoran Milutinović (* 1988) – bosenský fotbalový záložník